Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ilie Năstase e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Víctor Pecci e Balázs Taróczy 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Víctor Pecci /  Balázs Taróczy (finale)
 Ilie Năstase /  Raúl Ramírez (campioni)

 José Luis Clerc /  Tomáš Šmíd (primo turno)
 José Higueras /  Manuel Orantes (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Open 1979